26. sezon rosyjskiej drugiej ligi piłkarskiej (Pierwszej Dywizji; oficjalna nazwa FNL). W rozgrywkach trwających od 8 lipca 2017 roku do 12 maja 2018 wzięło udział 20 drużyn.

Uczestnicy

Tabela 

|}Zasady ustalania kolejności: 1. Punkty, 2. Liczba zwycięstw, 3. Mecze bezpośrednie.
 Zgodnie z regulaminem rozgrywek powinno spaść 5 najsłabszych drużyn, jednak kluby  i  (zwycięzcy grup wschodniej i centralnej Drugiej Dywizji), a także mające problemy finansowe ,  i  nie otrzymały odpowiedniej licencji na grę w rozgrywkach FNL. Decyzją RFS kluby ze strefy spadkowej pozostały w Pierwszej Dywizji.

Liderzy:

Wyniki 

|}

Linki zewnętrzne 
 Strona rozgrywek FNL 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Rosji
2017 w piłce nożnej
2017 w Rosji
2018 w piłce nożnej
2018 w Rosji